

Presentación previa 
Aslán Karatsev fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la final ante Tobias Kamke.

Tobias Kamke derrotó en la final a Aslán Karatsev.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Primera ronda)
  Gastão Elias (Primera ronda)
  Konstantín Kravchuk (Semifinales)
  Radu Albot (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Karen Jachánov ''(Cuartos de final)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Yegor Guerásimov ''(Cuartos de final)
  Jürgen Zopp ''(Baja)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Kazan Kremlin Cup 2016